Szaud-Arabia